Het seizoen 2001/2002 was het 40ste seizoen van de Rotterdamse betaaldvoetbalclub SBV Excelsior sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club promoveerde in dit seizoen naar de Eredivisie.

Hoofdcoach was Adrie Koster, die bezig was aan zijn vijfde seizoen in Kralingen. Onder zijn leiding eindigde Excelsior op de tweede plaats in de eindrangschikking, drie punten achter kampioen FC Zwolle, dat de titel in de voorlaatste speelronde veiligstelde door concurrent Excelsior op eigen veld met 1-0 te verslaan. Middenvelder Arne Slot maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

Excelsior ging lange tijd aan de leiding, maar verspeelde in de slotfase van de competitie te veel punten, waardoor Zwolle de leiding overnam. In de nacompetitie bleek de club uit Kralingen de sterkste in een poule met FC Volendam, ADO Den Haag en stadgenoot Sparta, waardoor promotie een feit was. Voor het eerst sinds 1987 speelde Excelsior daardoor weer in de hoogste afdeling.

In het bekertoernooi verloor Excelsior in de achtste finale van FC Utrecht (4-1), nadat in de eerste twee ronden was afgerekend met achtereenvolgens VV Gemert (0-3) en NAC Breda (0-1). Topscorers werden dit seizoen Thomas Buffel en Cecilio Lopes, beiden met 15 treffers.

Eerste divisie

Wedstrijden

Nacompetitie

KNVB-beker

Statistieken
''In onderstaand overzicht ontbreken de gespeelde wedstrijden in de nacompetitie.

Excelsior
2002